Die German Football League 2023 wird die 44. Saison der German Football League (GFL), der höchsten Spielklasse des American Football in Deutschland sein.

Der Start der Saison ist am 20. Mai 2023, das Finale, der German Bowl XLIV, wird am 14. Oktober 2023 stattfinden.

Modus 
Im Vergleich zu den beiden Vorsaisons wurde der Modus geringfügig geändert, wobei insbesondere die Wiedereinführung der Interconference-Spiele, welche es zuletzt 2011 gegeben hatte, hervor sticht. Insgesamt steigt die Zahl der Spiele pro Team damit von 10 auf 12, bleibt jedoch unter dem Wert der Saison 2019, als jedes Team 14 Regular-Season-Spiele bestreiten musste.

16 Teams treten aufgeteilt in die Regionalgruppen Nord und Süd an. Die acht Teams in jeder Regionalgruppe wurden in jeweils zwei Staffeln mit je vier Mannschaften aufgeteilt. Jedes Team spielt ein Hin- und ein Rückspiel gegen die anderen Teams der eigenen Staffel. Gegen die Teams der anderen Staffel treten die Vereine jeweils nur einmal an und spielen dabei zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Außerdem spielt jedes Team zwei Spiele gegen Teams aus der anderen Regionalgruppe, die sogenannten Interconference Spiele. Die jeweiligen Gegner ergeben sich aus den Vorjahresplatzierungen, das Heimrecht bei den IC-Spielen wurde ausgelost.

Für die Ermittlung der Play-off-Teilnehmer in der Erima GFL werden nach der Hauptrunde Gesamttabellen für die Nord- und die Südgruppe erstellt. Die jeweils ersten vier Plätze qualifizieren sich für die Teilnahmen an den Play-offs. Die Letztplatzierten müssen in die Relegation gegen die Erstplatzierten in den Gesamttabellen der GFL2.

Regeländerungen 
Grundsätzlich basieren die Regeln der GFL auf jenen der NCAA („College-Regeln“), wobei es von jeher Abweichungen gegeben hat, so die kürzere Spielzeit (4×12 Minuten anstatt 4×15 Minuten) und die Regelungen zu Nicht-EU-Spielern. Daher wird auf Änderungen der NCAA-Regeln, die 1:1 von der GFL übernommen wurden, hier nicht eingegangen.

Eine wichtige Änderung war die Einführung der Overtime in der Regular Season. War es bisher möglich, dass ein Spiel der Regular Season bei Punktegleichstand unentschieden gewertet wird, so wird zur Saison 2023 eine Overtime-Regelung basierend auf den bisher schon in den Play-offs angewendeten Regeln auch in der Regular Season zum Einsatz kommen.

Teams 

In der Gruppe Nord nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:

Staffel 1

 Berlin Adler
 Dresden Monarchs
 Paderborn Dolphins (Aufsteiger aus GFL2 Nord)
 Potsdam Royals

Staffel 2

 Berlin Rebels
 Cologne Crocodiles
 Kiel Baltic Hurricanes
 New Yorker Lions

In der Gruppe Süd nehmen die folgenden Teams am Ligabetrieb teil:

Staffel 1

 Ingolstadt Dukes (Aufsteiger aus GFL2 Süd)
 Saarland Hurricanes
 Schwäbisch Hall Unicorns
 Straubing Spiders

Staffel 2

 Allgäu Comets
 Marburg Mercenaries
 Munich Cowboys
 Ravensburg Razorbacks

Saisonverlauf

Gruppe Nord

Spiele Nord

Tabelle Nord 

Erläuterungen:  ;  

(Quelle: GFL-Spielplan auf gfl.info)

Gruppe Süd

Spiele Süd

Tabelle Süd 

Erläuterungen:  ;  

(Quelle: GFL-Spielplan auf gfl.info)

Interconference-Spiele

Play-offs

Weblinks 

 Offizielle GFL-Homepage

Einzelnachweise 

2023
American-Football-Saison 2023